073  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bucarest